Horvátország
 Rasna, falu Bresztovác községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Szerbia
 Rasna, falu Požega községben, a Zlatibori körzetben